Computerrollenspel (RPG), een computerspelgenre
 Actierollenspel (ARPG), een subgenre met de nadruk op actie
 Live action role-playing game, een rollenspel met echte spelers in een bestaande omgeving
 Rollenspel (spel), een overkoepelende term voor een verzameling uiteenlopende spellen